Nánási László (1906–1985) politikus, országgyűlési képviselő, főszerkesztő
 Nánási László (1946–) újságíró
 Nánási László (1960–2020) jogász, jogtörténész, Bács-Kiskun megye főügyésze (2001-2019), címzetes egyetemi docens